Rusko es un municipio de Finlandia.

Rusko también se puede referir a:

Lugares 

 Rusko, condado de Środa Śląska , en el Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia)
 Rusko, condado de Świdnica, en el Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia)
 Rusko, Voivodato de Gran Polonia (oeste de Polonia)
 Rusko, al oeste del Voivodato de Pomerania (oeste de Polonia)
 Rusko, barrio en la ciudad de Oulu, Finlandia
 Rusko, parque industrial en Tampere, Finlandia

Otros usos 

 Rusko (músico), artista nacido en Leeds.
 Pavol Rusko, político eslovaco.
 Palabra checa y eslovaca referida a Rusia